Macquart est un nom de famille. Il peut faire référence à :
 Alexis Macquart (né en 1977), un humoriste et acteur français
 Édouard Macquart (né en 1884), un footballeur français
 Pierre Justin Marie Macquart (1778-1855), un entomologiste français

Voir aussi 
 Macquart de Terline, une page d'homonymie
 Les Rougon-Macquart, un ensemble de 20 romans écrits par Émile Zola entre 1871 et 1893